Мария Франческа:

 Мария Франческа Савойская — младшая дочь итальянского короля Виктора Эммануила III
 Мария Франческа де Браганса — португальская инфанта из дома Браганса